Når naturen kalder kan henvise til flere artikler:

 Når naturen kalder – en novelle af Jack London
 Når naturen kalder (film) – en film med Clark Gable
 Når naturen kalder – en episode af Huset på Christianshavn